Czyżew (plaats), plaats in Polen
 Czyżew (gemeente), gemeente in Polen